Treblinka kan syfta på:

Treblinka (förintelseläger) – nazityskt förintelseläger under andra världskriget.
Treblinkarättegångarna –  tre rättegångar mot SS-män som under andra världskriget verkat i förintelselägret.
Treblinka (ort) – en ort i östra Polen.
Treblinka (musikgrupp) – ett svenskt black metal-band.